Альберта Бріанті і Сорана Кирстя виграли титул, у фіналі перемігши пару Алізе Корне і Полін Пармантьє з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Texas Tennis Open, парний розряд
2011